Wachholz steht für:
 Wachholz, Ortsteil von Beverstedt

Wachholz ist der Familienname folgender Personen:
 Adriane Wachholz (* 1979), deutsche Künstlerin
 Bärbel Wachholz (1938–1984), DDR-Schlagersängerin
 EA Wachholz (Eckhart-Alexander Wachholz; * 1945), deutscher Schauspieler, Autor, Regisseur und Maler
 Heinrich von Wachholz († 1317), pommerscher Geistlicher, siehe Heinrich von Wacholz
 Herbert Wachholz (1917–1999), deutscher Bank- und Werbekaufmann 
 Kurt Wachholz (1909–1969), deutscher SS-Hauptscharführer und Aufseher des Gestapo-Gefängnisses „Kleine Festung Theresienstadt“
 Leon Wachholz (1867–1942), polnischer Rechtsmediziner
 Mark Wachholz (* 1976), deutscher Autor von Fantasyliteratur

Weiteres:
 Alfred Wachholz, ehemaliges Hafenstreifenboot, heute Museumsschiff in Hamburg

Siehe auch:

 Wachholtz